Henning Brütt ist der Name folgender Personen:

* Henning Brütt (Mediziner) (1888–1979), deutscher Chirurg, Urologe und Hochschullehrer
 Henning Brütt (Handballspieler) (* 1967), deutscher Handballspieler